Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул титул, перемігши у фіналі Олену Весніну з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Світлана Кузнецова (чвертьфінал)
  Каролін Возняцкі (переможниця)
  Флавія Пеннетта (півфінал)
  Надія Петрова (1-ше коло)
  Агнешка Радванська (2-ге коло; знялася через травму правої руки)
  Маріон Бартолі (2-ге коло; знялася через розтягнення аддуктора)
  Домініка Цібулкова (знялась через травму правого ребра)
  Амелі Моресмо (півфінал)
  Саманта Стосур (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Pilot Pen Tennis 2009